De Jeugd van Tegenwoordig (rapgroep), een Nederlandse rapgroep
 De jeugd van tegenwoordig (televisieprogramma), een Vlaams televisieprogramma op VT4
 De Jeugd van Tegenwoordig (punkgroep), Belgische punkgroep